Дзевульский, Владислав — польский астроном.
 Дзевульский — большой древний ударный кратер в северном полушарии обратной стороны Луны.